Sezon 2022/2023 2. Fußball-Bundesligi – 49. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

W rozgrywkach wystąpi 18 zespołów. Mistrz oraz wicemistrz 2. Bundesligi awansują bezpośrednio do Bundesligi na sezon 2023/2024, natomiast 3. drużyna grać będzie baraż (dwumecz) z 16. drużyną 1. Bundesligi. 2 najsłabsze drużyny spadną do 3. Bundesligi na sezon 2023/2024, natomiast 16. drużyna grać będzie w barażach (dwumecz) z 3. drużyną 3. Bundesligi.

Drużyny

Tabela

Statystyki

Bramki, kartki 
Stan na: 12 marca 2023

Najlepsi strzelcy 

Aktualne na: 12.03.2023

Baraże

Baraże o Bundesligę 

Zwycięzca:

Baraże o 2. Bundesligę 

Zwycięzca:

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 w Niemczech